Хиршхорн (Hirschhorn, Hiršhorns) — фамилия и топоним

Персоналии 
 Хиршхорн, Томас (род. 1957) — современный художник, работает в жанре инсталляции.
 Хиршхорн, Филипп Хиршевич (1946—1996) — латвийско-бельгийский скрипач.

Топоним 
 Хиршхорн (Неккар) — город, район Бергштрассе земли Гессен Германии.
 Хиршхорн (Пфальц) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц, Германия.